

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Harh“ beginnt.

Harh 



Harho 
 Harhoff, Dietmar (* 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Harhoff, Frederik (* 1949), dänischer Rechtswissenschaftler